Урвалсдейлд 2007 — 96-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Чемпіоном вдвадцяте став Валюр.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Гапнарфйордур взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як переможець Кубка Ісландії 2007

Позначення:

Результати

Посилання 
 Урвалсдейлд на soccerway 
 Урвалсдейлд на rsssf  

2007
Ісландія